Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем у мужчин на Олимпиаде 2000 года проводились с 21 по 22 сентября. Приняли участие 63 спортсмена из 53 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Заплыв 8

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, см. стр. 203   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000